Oldřich Černý ist der Name folgender Personen:

* Oldřich Černý (Velká rada) († 1956), tschechoslowakischer Intellektueller
 Oldřich Černý (Geheimdienstler) (1946/1947–2012), tschechischer Geheimdienstler